Тело Элизы Лэм, также известной по её кантонскому имени, как Лам Хои (藍可兒; 30 апреля 1991 — февраль 2013), было обнаружено в цистерне с водой на крыше отеля Cecil Hotel в Даунтауне Лос-Анджелеса 19 февраля 2013. В начале месяца её объявили пропавшей. Работники отеля обнаружили её тело после жалоб посетителей на водоснабжение.

За пять дней до обнаружения её тела пропажа девушки вызвала большой интерес после того, как департамент полиции Лос-Анджелеса опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в лифте, на котором Элиза ведёт себя странно. На видео видно, как Лэм то выходит, то заходит в лифт, с кем-то говорит в коридоре и странно жестикулирует. Иногда, как будто пытается от кого-то спрятаться в кабине лифта, который как будто бы сломан, так как дверь после нажатия на кнопки панели управления не закрывается. Видео стало популярным в интернете и набрало много просмотров в YouTube. Выдвигались разные версии её смерти, начиная от паранормальных и заканчивая версией о биполярном расстройстве, которым она страдала. Также была версия о редактировании видео до его появления в сети, чтобы что-то скрыть.

Обстоятельства смерти Элизы также вызывают вопросы: её тело было обнажённым, а её личные вещи и одежда плавали рядом с ней в воде. Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса заявила, что Элиза не подвергалась физическому насилию и умерла случайно. Посетители отеля Cecil Hotel, который произвёл ребрендинг и переименовался в Stay on Main, подали из-за произошедшего инцидента в суд, а родители Лэм позже подали отдельный иск. Некоторые пользователи интернета заметили схожесть смерти Элизы и смерти героя в хоррор-фильме 2005 года Тёмная вода.

Предпосылки 
Лэм — дочка мигрантов из Гонконга, которые были владельцами ресторана в Бернаби, пригороде Ванкувера, Канада. Училась в Университете Британской Колумбии и ходила на летнее обучение в университете, однако в начале 2013 не была зарегистрирована.

Она любила путешествовать одна, на Амтраке и междугородних автобусах. Она посетила Зоопарк Сан-Диего и выложила в социальные сети фотографии оттуда. 26 января она приехала в Лос-Анджелес, а через 2 дня она заселилась в Cecil Hotel, рядом с центром города. Её поселили в общую комнату на пятом этаже, однако позже переселили в отдельную комнату из-за жалоб соседей на странное поведение девушки.

В Лос-Анджелесе происходили убийства, с которыми этот отель был как-то связан: серийные убийцы Джек Унтервегер и Ричард Рамирес проживали здесь. Были также самоубийства, в результате одного из них погиб пешеход, на которого упал самоубийца. После ремонтных работ отель пытался позиционировать себя как бутик, но репутация компании не изменилась.

Лэм страдала от биполярного расстройства. Ей были прописаны такие лекарства, как бупропион, ламотриджин, кветиапин и венлафаксин. По словам её родителей, которые якобы держали в тайне заболевание дочери, у неё не было суицидальных идеаций или попыток самоубийства.

В середине 2010 года она начала вести блог в интернете под названием «Ether Fields» на Blogspot. В течение 2 лет она выкладывала в свой блог фотографии моделей в модной одежде и истории из её жизни, особенно о борьбе с заболеванием. В январе 2012 года в своём блоге она жаловалась на то, что у неё случился рецидив, из-за которого пришлось пропустить несколько курсов.

Блог просуществовал чуть больше двух лет, но в итоге она решила перейти из Blogspot в Tumblr.

Исчезновение 
Пока Лэм путешествовала, она всегда была на связи с родителями из Британской Колумбии. 31 января 2013 после поездки в Лос-Анджелес она планировала продолжить путешествие в Санта-Крузе. Родители не дождались от неё звонка и позвонили в полицию Лос-Анджелеса, семья также прилетела в город, чтобы помогать с поисками Лэм.

Персонал отеля, который видел её в тот день, сказал, что она была одна. Изнутри отеля единственной, кто её заметил, была Кэти Орфен, менеджер книжного магазина напротив отеля, в котором девушка покупала сувениры для семьи. Кэти описала Лэм в интервью для CNN как общительную и «очень живую, очень дружелюбную».

Полиция обыскала отель как только могла: она прошла с собаками через всё здание, включая крышу, безуспешно пытаясь найти след. Позже сержант Руди Лопез сказал, что полицейские осмотрели не все комнаты: «Мы бы смогли это сделать, только если бы мы имели уголовное дело, чтобы полагать, что было совершено преступление».

6 февраля, спустя неделю после пропажи Элизы Лэм, полиция решила, что им требуется помощь, и в окрестностях города были расклеены листовки о пропаже девушки, информацию также распространили в интернете. Дело довели до общественности через СМИ.

Видеозапись из кабины лифта 

14 февраля, спустя две недели неудачных поисков девушки полиция решила выложить в сеть ролик с девушкой в лифте, записанный камерой видеонаблюдения в лифте 1 февраля. Он привлёк большой интерес пользователей интернета из-за странного поведения девушки и был плотно проанализирован общественностью.

Камера была расположена в одном из задних углов кабины лифта, это позволяло видеть как саму кабину, так и коридор. Видео было несколько зернистым, а дата со временем были пикселизованы.

Когда Лэм заходит в лифт, она одета в красный худи на молнии поверх серой футболки, чёрные шорты и сандали. Она идёт с левой стороны коридора, заходит в лифт и подходит к панели управления. Нажимает на кнопки и делает несколько шагов назад. Спустя несколько секунд двери не закрылись. Лэм подошла к двери лифта, наклонилась и выглянула, осматривая обе стороны коридора. Затем возвращается, прижимается к стене, прячется в углу возле панели управления в невидимой зоне лифта. Дверь всё так же остаётся открытой.

Лэм снова подходит к выходу и стоит в дверях, опираясь на стенку. Внезапно она выпрыгивает из лифта, делает шаг влево, и, желая зайти обратно, встала слева от проёма лифта, при этом её одежда едва попадает в кадр.

Можно заметить, как она поднимает руку к голове, затем снова заходит в кабину, опираясь обеими руками о стенки. Затем она подходит к панели управления, нажимает ещё несколько кнопок, снова выходит из кабины и идёт к стене, у которой стояла ранее, поправляя по пути волосы.

Она поворачивается в правую сторону и начинает махать руками, немного наклонившись и слегка покачиваясь, её пальцы вытянуты, это действие она повторяет несколько раз. После этого она разворачивается и спокойно уходит налево, дверь лифта, наконец, закрывается.

Ролик был широко распространён, в том числе на китайском видеохостинге Youku, где за первые 10 дней собрал 3 миллиона просмотров и 40 тысяч комментариев. Многие сочли видео тревожным.

Появились несколько теорий, которые могут объяснить её поведение: первая заключается в том, что она пытается заставить лифт двигаться, чтобы скрыться от преследователя. Другая заключается в том, что она может находиться под воздействием наркотических веществ. Теория о проявлении биполярного расстройства также обсуждалась.

Другие утверждали о редактировании видео до его обнародования в интернете. Несмотря на скрытие даты и времени, они также утверждали, что видео подвергали ускорению и замедлению для вырезания определённых кадров для сокрытия правды о смерти Лэм.

Нахождение тела 

Во время поисков Элизы Лэм посетители отеля, в котором она проживала, жаловались на низкое давление воды в кране, тёмный цвет и необычный вкус воды. В конце концов её тело было найдено в баке для воды вместимостью 1000 галлонов (3785 литров), который снабжал водой кухню отеля, номера постояльцев и кафе. После обнаружения тела Элизы бак был осушён и разрезан, так как люк для техобслуживания был слишком мал для размещения оборудования, необходимого для поднятия трупа со дна бака.

21 февраля Офис службы морга Лос-Анжелеса сообщил, что главной причиной утопления девушки послужило её биполярное расстройство. В выпущенном в июне полном официальном докладе службы морга говорится, что тело Элизы Лэм было найдено обнажённым, а её одежда, которая была надета на ней в то время, когда она находилась в лифте, плавала в баке рядом. Часы и ключ от номера отеля были найдены там же.

Примечания 

Февраль 2013 года
2013 год в США
Самоубийства в США
Бывшие пропавшие без вести